KLHL20 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 609 амінокислот, а молекулярна маса — 67 955.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків, убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, клітинних відростках, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки